Дэ́вид Про́фит Макле́йн (, 13 декабря 1890, Форфар, Шотландия — 22 декабря 1967, там же) — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. Известен, в частности, по выступлениям за «Селтик», «Шеффилд Уэнсдей», «Рейнджерс», «Данди» и другие футбольные клубы.

Карьера 
За свою карьеру Дэвид Маклейн успел поиграть за многие клубы, однако известность и первые титулы ему принесли выступления за «Селтик», с которым он стал обладателем Кубка Глазго в 1907 году. Кроме этого Дэвид сыграл важную роль в двухнедельном марафоне «кельтов» в апреле 1909 года, когда его команда получила 8 побед в 12 матчах и в итоге стала чемпионом Шотландии. Однако скоро он не выдержал конкуренции за место в основном составе своему товарищу по команде Джимми Куинну и вынужден был перейти в «Престон Норт Энд». В 1911 году Маклейн подписал контракт с «Шеффилд Уэнсдей». В составе этой команды он два раза подряд в сезонах 1911/12 и 1912/13 становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

23 марта 1912 года Дэвид Маклейн провёл свой единственный матч за сборную Шотландии. Это была игра в рамках Домашнего чемпионата Великобритании, которая завершилась со счетом 1:1.

В 1915 году Дэвид третий раз стал лучшим бомбардиром, выступая в составе «Рейнджерс», на этот раз уже чемпионата Шотландии. С 1922 по 1926 годы нападающий играл за «Данди». Закончил карьеру игрока в клубе «Форфар Атлетик» в 1931 году в возрасте 40 лет.

Умер 22 декабря 1967 года на 78-м году жизни в городе Форфар.

Титулы и достижения 
«Селтик»
Чемпионат Шотландии 
Чемпион (3): 1906/07, 1907/08, 1908/09
Кубок Шотландии 
Обладатель (2): 1906/07, 1907/08
Кубок Глазго
Обладатель (2): 1906/07, 1907/08
«Рейнджерс»
Чемпионат Шотландии 
Серебряный призёр (1): 1918/19
«Данди»
Кубок Шотландии 
Финалист (1): 1924/25

Статистика выступлений

Примечания

Литература 
 Byrne, Stephen; Jay, Mike (2003). Bristol Rovers Football Club - The Definitive History 1883-2003. Stroud: Tempus. ISBN 0-7524-2717-2.

Ссылки 
 Дэвид Маклейн на scottishfa.co.uk 
 Профиль на londonhearts.com 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Форфар Атлетик»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Брэдфорд Парк Авеню»
Игроки ФК «Данди»